Betegnelsen ariadnetråd bruges om hjælp ud af vanskelig situation. Opkaldt efter sagnet om Ariadne, der gav Theseus en tråd til at finde ud af labyrinten, som uhyret Minotauros var spærret inde i.

Eksterne henvisninger 

Ord og vendinger
Rebarbejde

en:Ariadne's thread